

Toponymie 
 Yargo, une commune du département de Boussé au Burkina Faso ;
 Yargo, une commune du département de Kando au Burkina Faso ;
 Yargo, une commune du département de Kirsi au Burkina Faso ;
 Yargo, une commune du département de Kombissiri au Burkina Faso ;
 Yargo, une commune du département de Siglé au Burkina Faso ;
 Yargo, une commune du département de Toécé au Burkina Faso ;
 Yargo, une commune du département de Yargo au Burkina Faso ;
 Yargo, une commune du département de Zitenga au Burkina Faso ;
 Yargo-Yarcé, une commune du département de Poa au Burkina Faso.

Arts 
Yargo, groupe musical.

Homonymie de localités